Алехандро Бустільйо (1889—1982) — аргентинський художник і архітектор.
 Енкарнасьйон Бустільйо Саломон (1876—1960) — іспанський художник.
 Мігель Окелі Бустільйо (1856—1938) — тимчасовий президент Гондурасу упродовж двох місяців (як Голова Тимчасової урядової хунти) 1907 року.
 Хосе Марія Бустільйо (? — 1855) — військовий та політичний діяч Гондурасу, виконував обов'язки президента країни упродовж тижня у серпні 1839 року.

Рафаель Бустільйо — провінція департаменту Потосі.

Бустільйо-де-ла-Вега — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Паленсія.
 Бустільйо-дель-Оро — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Самора.
 Бустільйо-дель-Парамо — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Леон.
 Бустільйо-дель-Парамо-де-Карріон — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Паленсія.
 Бустільйо-де-Чавес — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Вальядолід.